Джон Фе́йбер () — английские имя и фамилия. Известные носители:
 Фейбер, Джон (старший) (1660—1721) — английский художник-портретист голландского происхождения, отец Джона Фейбера (младшего).
  (1684—1756) — английский гравёр, сын Джона Фейбера (старшего).